Prey puede referirse a:

Geografía 
 Prey, comuna francesa en Eure.
 Prey, comuna francesa en Vosgos.

Cine y televisión 
 Prey (2007), una película de horror dirigida por Darrell Roodt y protagonizada por Bridget Moynahan.
 Prey (2013), tercer episodio de la catorceava temporada de la serie de televisión estadounidense The Walking Dead.
 Prey (2022), una película de ciencia ficción, quinta entrega y precuela de la franquicia Depredador.

Videojuegos 
 Prey (2006),  videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Human Head Studios.
 Prey (2017), videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Arkane Studios

Arte y música 
 Hermann Prey (1929-1998), barítono alemán.

Ciencia y tecnología 
 Prey (2009), programa para recuperar dispositivos robados. Software libre. Funciona en Windows, Mac OS X, Linux y Android.
 (6157) Prey, asteroide descubierto el 9 de septiembre de 1991.